Schnitzer steht für:

 den Beruf des Holzschnitzers oder Elfenbeinschnitzers, siehe Schnitzen
 umgangssprachlich einen Fehler
 AC Schnitzer, deutsche Fahrzeugtunermarke
 Schnitzer Motorsport, deutsches Motorsportteam

Schnitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf F. Schnitzer (1889–1989), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Alan D. Schnitzer (* 1965), US-amerikanischer Manager und Rechtsanwalt
 Carl Friedrich Schnitzer (1805–1874), Lehrer, Schriftsteller und Politiker
 Eduard Schnitzer (1840–1892), deutscher Afrikaforscher und Verwalter von Äquatoria, siehe Emin Pascha
 Eduarda Schnitzer OSB (1815–1902), deutsche Benediktinerin und Koptistin
 Florian Schnitzer (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Franz Josef Schnitzer (1928–2006), österreichischer Mathematiker
 Fritz H. Schnitzer (1875–1945), deutscher Kaffeegroßhändler mit Sitz in Rotterdam
 Heinrich Schnitzer (1949–2020), deutscher Fußballspieler
 Ignaz Schnitzer (1839–1921), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Librettist
 Ina Maria Schnitzer (* 1983 oder 1986), deutsches Model
 Johann Georg Schnitzer (* 1930), deutscher Zahnarzt und Buchautor
 Johann Jakob Schnitzer (1792–1843), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Jordan Schnitzer (* 1999), kanadischer Volleyballspieler

 Joseph Schnitzer (1859–1939), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Jutta Schnitzer-Ungefug (* 1953), deutsche Neurobiologin
 Karl Friedrich Schnitzer (1805–1874), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Kim Schnitzer (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Lukas Schnitzer (* 1988), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Manuel Schnitzer (1861–1941), deutschsprachiger Schriftsteller und Journalist
 Miriam Schnitzer (* 1977), deutsche Tennisspielerin
 Monika Schnitzer (* 1961), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Moshe Schnitzer (1921–2007), israelischer Diamantenhändler
 Petra-Maria Schnitzer (* 1963), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Robert C. Schnitzer (1906–2008), US-amerikanischer Schauspieler und Kulturmanager
 Sönke Schnitzer (* 1984), deutscher Schauspieler
 Theodor Schnitzer (1866–1939), deutscher Maler
 Thomas Schnitzer (* 1955), österreichischer Politiker
 Ulrich Schnitzer (* 1937), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Walter Alexander Schnitzer (1926–1985), deutscher Geologe
 Werner Schnitzer (* 1942), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schnizer
 Schnitzler